Jaime Fernández Bernabé (n. 1993) – cestista spagnolo
 Jaime Fernández – ex canottiere australiano, vincitore di un argento a 
 Jaime Fernández – ex nuotatore spagnolo
 Jaime Fernández – attore messicano
 Jaime Sánchez Fernández (n. 1973) – ex calciatore spagnolo